Zistl steht für:

 Pölsen (Gemeinde Pölstal), Ortslage von Möderbrugg, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark

 Franz Zistl (1936–2010), deutscher Anästhesist